Апинис () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Апинис, Айгар (род. 1973) — латвийский спортсмен, чемпион паралимпийских игр.
 Апинис, Айгар (род. 1979) — латвийский актёр.
 Апинис, Артур Петрович (1904—1975) — латышский художник-график, иллюстратор, автор герба Латвийской ССР.
 Апинис, Эдгар (1902—1957) — латышский  советский политический и государственный деятель.
 Апинис, Янис (1867—1925) — полковник русской армии, генерал латвийской армии.